Faneca (mesura), mesura de capacitat i de superfície agrícola
 Faneca (peix) (Gadus luscus), peix de l'orde dels gadiformes